Ероика Сиудад де Тлаксијако има више значења:

 Општина Ероика Сиудад де Тлаксијако (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Ероика Сиудад де Тлаксијако (Ероика Сиудад де Тлаксијако, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику